Stinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stinsky (* 1984), deutscher Archäologe und Museumsleiter
 Max Stinsky (Flieger) (1895–1918), deutscher Marineflieger

Siehe auch:
 Max Stinsky